It's a Man's Man's Man's World è il sedicesimo album in studio del cantante statunitense James Brown, pubblicato nel 1966.

Tracce

Collegamenti esterni